Das Abierto Mexicano de Raquetas 2014 fand vom 18. bis 21. September 2014 in Toluca de Lerdo in Mexiko statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 70.

Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der nicht erneut antrat. Im Endspiel standen sich die Brüder Mohamed und Marwan Elshorbagy gegenüber. Der ältere, Mohamed, gewann die Partie mit 11:3, 11:3 und 11:2.

Die Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler waren gesetzt. Per Wildcard erhielt César Salazar einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
2014